Szyszkowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Aglaia Szyszkowitz (* 1968), österreichische Schauspielerin
 Gerald Szyszkowitz (* 1938), österreichischer Fernsehfunktionär, Regisseur, Schriftsteller und Maler
 Markus Szyszkowitz (* 1966), ein österreichischer Karikaturist und Comiczeichner
 Michael Szyszkowitz (1944–2016), österreichischer Architekt
 Roswitha Szyszkowitz (* 1972), österreichische Schauspielerin

 Tessa Szyszkowitz (* 1967), österreichische Historikerin, Journalistin und Buchautorin
 Uta Szyszkowitz (* 1935), österreichische Literaturübersetzerin

Siehe auch:
 Szyszkowitz + Kowalski, deutsch-österreichisches Architektenteam
 Žižkovec